

Sigle 
 Interdigital Linac – acceleratore lineare di particelle
 International Harvester – produttore di macchine agricole
 Intrauterine hypoxia – ipossia intrauterina

Alfabeti
 Īh – runa dell'alfabeto Fuþorc

Biologia 
 Epatite virale IH – epatite virale A

Codici 
 IH – codice vettore IATA di Falcon Aviation